El Estadio Umakana Yokana, también llamado Kumamoto Prefectural Athletic Stadium y hasta 2013 KKWing Stadium, es un estadio multipropósito ubicado en la ciudad de Kumamoto, en la Prefectura del mismo nombre, en Japón. El estadio fue inaugurado en 1998 y posee una capacidad para 32 000 espectadores, el club Roasso Kumamoto disputa aquí sus partidos de la J2 League, además de juegos de la Top League de rugby.

El estadio sirvió durante la Copa Mundial de la FIFA de 2002 como campo de entrenamiento a la Selección de fútbol de Bélgica. El 20 de enero de 2009 se disputó por primera vez en el estadio un partido de la Selección de fútbol de Japón en donde se enfrentó a su similar de Yemen en el marco de la Clasificación para la Copa Asiática 2011.

El estadio será una de las sedes de la Copa Mundial de Rugby de 2019.

Véase también 
 Anexo:Estadios de fútbol de Japón

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial del estadio 

Estadios de fútbol de Japón
Estadios de fútbol inaugurados en 1998
Estadios de rugby de Japón
Roasso Kumamoto
Japón en 1998
Estadios de la Copa del Mundo de Rugby 2019